Atlas was een Nederlands televisieprogramma van de NTR waarin de actualiteit vanuit de wetenschap werd benaderd. Het programma werd vanaf 3 februari 2021 op de woensdagavond uitgezonden op NPO 2. Het was de opvolger van het programma De Kennis van Nu. Op 7 december 2022 werd de laatste aflevering uitgezonden.

Seizoen 1 
Het eerste seizoen van Atlas werd uitgezonden in twee delen. De eerste in het voorjaar en de tweede in het najaar. Hier tussen zat een zomerstop. Op dit tijdslot werd toen De Slimste Mens uitgezonden.

 8 december zijn lineaire kijkcijfers

Programma van de NTR
Wetenschappelijk televisieprogramma
Nederlands televisieprogramma